Karangmangu (Baturraden), een plaats in het bestuurlijke gebied Baturraden, regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java in Indonesië
 Karangmangu (Kramatmulya), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangmangu (Kroya), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangmangu (Ngambon), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangmangu (Purwojati), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangmangu (Sarang), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangmangu (Susukanlebak), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangmangu (Tarub), een bestuurslaag in Indonesië